Байгул — село, Жанааркинський район, Улитауська область, Казахстан
 Байгул — село, Чернишевський район, Забайкальський край, Росія